Седунов — русская фамилия.

Известные носители:
 Седунов, Александр Петрович (1919—1992) — Герой Советского Союза.
 Седунов, Иван Ермолаевич — поморский кормщик, герой сражения у Новодвинской крепости (1701).
 Седунов, Пётр Валерьевич (род. 1977) — российский и шведский футболист.
 Седунов, Юрий Степанович (1935—1994) — российский климатолог, доктор физико-математических наук.